Bay of Islands (engl. für „Bucht der Inseln“) ist der Name folgender Buchten:

in Neuseeland:
 Bay of Islands, an der Ostküste der Nordinsel Neuseelands

in Australien:
 Bay of Islands (Australien), an der Great Ocean Road in Südaustralien

in Kanada:
 Bay of Islands (Labrador), an der Küste von Labrador  
 Bay of Islands (Lac Seul), im See Lac Seul im Kenora District, Ontario
 Bay of Islands (Manitoulin), im Huronsee nördlich der Manitoulin-Insel, Ontario
 Bay of Islands (Neufundland), an der Westküste der Insel Neufundland  
 Bay of Islands (Nova Scotia), nördlich von Halifax an der Ostküste von Nova Scotia 

in den Vereinigten Staaten:
 Bay of Islands (Adak Island), an der Nordwestküste der Aleuten-Insel Adak Island, Alaska
 Bay of Islands (Naknek Lake), im Katmai-Nationalpark, Alaska